Знаменская площадь:

 Знаменская площадь — площадь в Пушкине.
 Знаменская площадь — прежнее (1857—1918) название площади Восстания в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Знаменская улица
 Знаменский переулок